Стив Бачич (англ. Steve Bacic; род. 13 марта 1965, деревня Лисич, Хорватия, Югославия) — канадский актёр и продюсер хорватского происхождения. Наиболее известная роль — Хэнк Маккой (Зверь) в фильме «Люди Икс 2».

Избранная фильмография

Ссылки